Gail – polska seria komiksowa
 Gail – rzeka w południowej Austrii
 Gail – miasto w Teksasie 
Gail - imię, np. Gail Devers
Gail - nazwisko, np. David Gail